Ребро́ Ада́ма — устойчивое словосочетание, поэтический образ, возникший от образа Евы — , жены Адама, сделанной Богом из его ребра, праматери всех людей (). С другой стороны, отражает одно из положений авраамических религий о вторичности женщины, подчинённости женщины мужчине.

Фильмы
 «Ребро Адама» () — американская драма Сесила Демилля, 1923 год.
 «Ребро Адама» () — американская комедия Джорджа Кьюкора с участием Кэтрин Хепбёрн и Спенсера Трейси, 1949 год.
 «Ребро Адама» () — болгарская драма Антона Мариновича, 1958 год.
 «Ребро Адама» — советская трагикомедия Вячеслава Криштофовича по мотивам повести А. Н. Курчаткина «Бабий дом», 1990 год.

Прочие произведения
 «Ребро Адама» () — сборник стихов чешского поэта Олдржиха Микулашека, 1981 год.

Адамово ребро — русское народное название ряда растений.

См. также 
 Ребро (значения)